

Patronymie 
 Ferdinand Schmalz (1985-), dramaturge autrichien ;
 Oskar Friedrich Schmalz (1881-1960) est un compositeur et chanteur suisse ;
 Ulrich Schmalz (1939-), homme politique allemand ;
 Wilhelm Schmalz (1901-1983) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Industrie
 J. Schmalz est un fabricant allemand de lames de rasoir.